David Wechsler (1896-1981), psychologue américain d'origine roumaine ;
 Lazar Wechsler (1896-1981), producteur suisse de cinéma ;
 Max Wechsler (1925-2020), peintre français ;
 Nick Wechsler (1978-), acteur américain ;

Patronyme allemand